Котов Иван Семенович (родился в с. Запрудное, Козельского р-на, Калужской области, 7 июня 1923 — 30 ноября 1989) — советский живописец.

В 1941 году окончил первый курс Ивановского художественного училища. Архангельский художник.

Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

В послевоенные годы работал художником в Доме офицеров в г. Ворошиловград. С 1947 года по 1950 год Котов Иван Семенович окончил обучение в Ивановском художественном училище. После этогос 1950 по 1957 гг. работает на посаде учителя рисования в Каргопольском педагогическом училище.

Член Союза художников СССР с 1960 года.

Начиная с 1960 г. принимает участие в выставках, одна з них — «Советская Россия», которая проходила в 1960 г. в Москве.

Работы художника находятся в музея следующих городов: Архангельск, Каргополь, также они храняться в запасниках картинных галереях таких городов как Москва, Воронеж, Курск и Тверь.

Основные работы 
 Гроза надвигается (1950—1970-е гг.)
 Механизатор (1950—1980-е гг.)
 Портрет каргопола (1960—1970-е гг.)
 Первые всходы (1958 г.)
 Зима (1958 г.)
 Деревня Петровка (1960—1970-е гг.)
 Белое море (1968 г.)
 Лесоруб Калинин. (1971 г.)
 Лесоруб (1973 г.)
 Побережье Кандалакши (1968 г.)
 Базар в Заполярье (1968 г.)
 Портрет генерала Л.А.Громова (1975-1976)

Примечания

Ссылки 
 Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»  Иван Котов. Судьба и творчество
 Художник Иван Семёнович Котов (1923 — 1989). Список работ, посвящённых художнику. Архангельская областная научная библиотека им. А. Н. Добролюбова.

Примечания 

Выпускники Ивановского художественного училища